Алекса́ндр Ива́нович Блохи́н (, Палех, Владимирская губерния ― 5 апреля 1944, СССР) ― русский советский живописец.

Биография 
Родился в 1877 году в селе Палех (ныне ― Ивановская область) в семье потомственных иконописцев. В 1887―1893 годах был учеником М. Н. Сафонова. В течение нескольких десятилетий занимался росписью икон. В 1925―1928 годах работал в Палехской артели древней живописи.

Занимался росписью на изделиях из папье-маше (шкатулки, портсигары, пудреницы) на литературные сюжеты, также выполнял жанровые и батальные композиции.

С 1932 — участник экспозиций в Москве: «XV лет РККА» (1933), выставке народного творчества (1937); принимал участие во Всемирных выставках в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939), в росписи павильона «Сибирь» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1939 году.

Произведения Александра Блохина представлены в ряде музеев России. Среди них ― Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Государственный литературный музей, Всероссийский музей А. С. Пушкина, Музей палехского искусства и другие.

Умер 5 апреля 1944 года, был похоронен на своей малой родине.

Семья 

Сын ― Алексей (1903―1969), живописец-миниатюрист.

Литература 
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. М., 1970, т. 1. С. 409.

Ссылки 
 Биография художника
 Страница художника на портале artchive.ru

Иконописцы Российской империи
Художники-баталисты СССР